

События 
 Весна — образована Лига общественного блага в целях феодального сопротивления королю Франции, в его стремлении объединить страну под своей властью.
16 июля — произошла битва при Монлери. 15-тысячная королевская армия потерпела поражение от 20-тысячной объединенной армии Лиги общественного блага под командованием Карла Смелого.
Первое упоминание о городе Ракове (Беларусь)
 Присоединение герцогства Берри к королевскому домену Франции.
 1465—1498 — Герцог Орлеанский Людовик.
 1465—1477 — Герцог Бургундии Карл Смелый.
 1465—1472 — Гражданская война в Марокко.
 Около 1465 — Султаны Жанибек и Керей откочевывают от Абу-л-хайр-хана в долины рек Таласа и Чу. В Семиречье (Чуйская долина) образовывается Казахское ханство во главе с Кереем.
 1465—1481 — Хан Большой Орды Ахмат (Ахмед).
 1465—1485 — Махараджа Виджаянагара Вирупакша II.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1465 году
 1465, ок. — Вендель Гиплер (ум. 1526), один из вождей крестьянской войны 1524—26, дворянин.
 ок. 1465 — Дмитрий Герасимов, русский книжник, дипломат, переводчик, учёный и богослов.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1465 году
 Поэт, герцог Карл Орлеанский

Примечание

См. также